Promet ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Promet (1879–1938), estnischer Kunstmaler und Graphiker
 Lilli Promet (1922–2007), estnische Schriftstellerin